Alexander Kristoff (født 5. juli 1987) er en norsk cykelrytter, der kører for det professionelle cykelhold . Tidligere har han cyklet for  (2012-2017), BMC Racing Team (2011-2010), Team Joker Bianchi (2009-2007), og det danske hold Glud & Marstrand Horsens (2006).

Resultater 
I 2007 blev han, som 19-årig, norsk mester i landevejsløb, ved at slå Thor Hushovd i spurten.

I 2012 vandt han bronze i linjeløbet ved OL i London.

I 2014 vandt han det prestigefyldte endagsløb Milano-Sanremo.

I 2015 vandt han Flandern Rundt.

Tidslinje over monumenterne

DNF = Gennemførte ikke— = Deltog ikke

Resultatestidslinje i Grand Tour

Eksterne henvisninger 

 Alexander Kristoff - profil på Feltet.dk

Mandlige cykelryttere fra Norge
Olympiske bronzemedaljevindere fra Norge
Medaljevindere ved sommer-OL 2012
Cykelryttere ved sommer-OL 2012
Deltagere for Norge ved sommer-OL 2012